Краснозобый амазон () — птица семейства попугаевых.

Внешний вид 
Длина тела 40 см. Оперение зелёное; лоб, передняя часть головы, участок вокруг глаз и щёки — сине-фиолетовые. На шее красная полоса разной ширины. У некоторых особей красная грудь. Окологлазное кольцо — серое. Клюв цвета кости, на конце серый. Радужка красно-оранжевая. Лапы серые.

Распространение 
Обитает на острове Доминика (Малые Антильские острова).

Образ жизни 
Населяют низменные и высокогорные леса до высоты 1000—1200 м над уровнем моря.

Угрозы и охрана 
В результате охоты и разрушения естественной среды обитания находится под угрозой исчезновения. К концу XX века популяция этого амазона насчитывала около 400 особей. Находится под защитой программы сбережения вида. Внесён в Приложение I САЙТС.

Примечания

Источники 
 

Птицы Центральной Америки
Животные, описанные в 1776 году
Эндемики Доминики